Academia Superior de Ciencias Pedagógicas (ASCP), nombre dado a dos instituciones chilenas de enseñanza y formación del profesorado de la enseñanza básica y media creadas en 1981 y transformadas en Universidades en 1985.

ASCP de Santiago, correspondía al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, escindida por el decreto con fuerza de ley 7 de 1981. Transformada en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación por la ley 18433 de 1985.
ASCP de Valparaíso, correspondía al Instituto Pedagógico con sede en Valparaíso de la Universidad de Chile, escindida por el decreto con fuerza de ley 13 de 1981. Transformada en la Universidad de Playa Ancha por la ley 18434 de 1985.

Educación superior en Chile
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
Universidad de Playa Ancha